Britse hockeyploeg (mannen)
 Britse hockeyploeg (vrouwen)